

Personaggi immaginari 
 Daniel Webster – personaggio del racconto The Devil and Daniel Webster del 1936 di Stephen Vincent Benét e del relativo adattamento cinematografico L'oro del demonio del 1941

Persone 
 Daniel Webster (1782-1852) – politico statunitense
 Daniel Webster (1949) – politico statunitense
 Daniel K. Webster (1964) – politico statunitense
 Daniel W. Webster (1960) – accademico e ricercatore statunitense
 Daniel Webster Whittle (1840-1901) – paroliere statunitense